Gorath ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gorath (1912–2003), wurde in den KZ Neuengamme und Auschwitz wegen seiner Homosexualität inhaftiert

Gorath steht für:

 Gorath (Band), eine Metal-Band
 Gorath ist der Fernsehtitel eines Films von Regisseurs Ishirō Honda aus dem Jahr 1962, siehe Ufos zerstören die Erde